Sonapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Banke
 Sonapur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Sunsari